Темнов — русская фамилия.

 Темнов, Василий Александрович (1903—1976) — специалист по технологии продуктов пчеловодства.
 
 Темнов, Иван Васильевич (1907—1983) — советский конструктор оружейных приборов, лауреат Сталинской премии.